Le château d'Aisy-sous-Thil est un  château moderne situé à Aisy-sous-Thil (Côte-d'Or) en Bourgogne-Franche-Comté.

Localisation 

Le château est situé dans un vaste parc à la limite sud du village, en bordure nord de la RD 70.

Historique 
Bâti par la famille de Drée à la fin du , le château passe à la famille de Clugny puis aux Dubois d'Aisy au . Il a alors déjà perdu son aspect féodal : la carte Cassini et le cadastre de 1823 le décrit selon un plan identique à l'actuel. Le corps de logis qui date du  est remanié aux  et .

Architecture 
À la limite nord du village, le château d'Aisy se composé d'un gros corps de logis du  couvert de tuiles vernissées.  Percé de baies néo-gothiques au début du , il est flanqué sur ses angles ouest de deux tours rondes armées de canonnières. La cour est fermée à l’est par un fossé partiellement en eau enjambé par un pont-levis et ses angles est sont munis de deux tours carrées.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Côte-d'Or

Liens externes 

Aisy-sous-Thil